W eliminacjach Pucharu Narodów Afryki 2008 uczestniczyło 46 drużyn z Afryki. Dżibuti wycofało się z turnieju.

Drużyny zakwalifikowane

Drużyny, które nie uczestniczą w kwalifikacjach 
Poniższe drużyny (członkowie CAF) odmówiły uczestnictwa w Pucharze Narodów Afryki 2008 (ranking z 16 maja 2007):

  (180)
  (182)
  (187)
  (199)
  (192)
  (nie jest członkiem FIFA)
  (nie jest członkiem FIFA)

Grupy 
Drużyny zostały przydzielone do 11 grup po 4 drużyny w każdej i 1 grupie z 3 drużynami. Do finałów zakwalifikuje się 12 zwycięzców grup oraz 3 drużyny z 2. miejsc (z grup 2-11). Eliminacje odbywały się między 2 września 2006 a 12 października 2007.

Grupa 1 

Uwagi:
  awansowało do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 2 

Uwagi:
  awansował do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 3 

Uwagi:
  awansowała do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 4 

Uwagi:
  i  awansowały do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 5 

Uwagi:
  awansował do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 6 

Uwagi:
  awansowała do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 7 

Uwagi:
  awansował do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 8 

Uwagi
  awansowała do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 9 

Uwagi:
  i  awansują do Pucharu Narodów Afryki 2008.
  i  odpadaja.

Grupa 10 

Uwagi:
  awansowała do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 11 

Uwagi:
  i  awansowały do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Grupa 12 

Uwagi:
  awansowało do Pucharu Narodów Afryki 2008.

Drużyny z 2. miejsc 
3 najlepsze drużyny z 2. miejsc (tylko z grup 4-drużynowych - 2-11) awansują to finałów. Aktualna tabela drużyn z 2. miejsc:

Najlepsi strzelcy eliminacji 

 6 goli
  Issam Gonaa (Tunezja)
 5 goli
  Arouna Kone (Wybrzeże Kości Słoniowej)
  Amado Flavio (Angola)
  Faisal Agab (Sudan)
 4 goli
  Sibusiso Zuma (RPA)
  Idrissou Mohamadou (Kamerun)
  Camara Henri (Senegal)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Eliminacje Pucharu Narodów Afryki 2008 na:
  (en)
 FutbolPlanet.de (en)
 RSSSF.com (en)
 CAFOnline.com (en)

Zobacz też 
 Puchar Narodów Afryki 2008

Puchar Narodów Afryki 2008
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej